Runda GP2 na torze Yas Marina Circuit – jedenasta runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2015.

Lista startowa

Wyniki

Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: gp2series.com

Główny wyścig

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Sprint 
Wyścig odwołany po kraksie na pierwszym okrążeniu, w wyniku której poważnym uszkodzeniom uległy bariery znajdujące się w trzecim zakręcie.

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy

Zespoły

Serie towarzyszące

Formuła 1

Seria GP3

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rezultaty wyścigów serii GP2
2015 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
2015 w GP2